Вопело има више значења:
 Округ Вопело (Ајова)
 Вопело (Ајова)